Лицо со шрамом (фильм):
 Лицо со шрамом (фильм, 1932) — американский гангстерский фильм, послуживший эталоном для других фильмов этого жанра.
 Лицо со шрамом (фильм, 1983) — американский художественный фильм 1983 года режиссёра Брайана Де Пальмы.
 Капоне. Лицо со шрамом — американский художественный фильм 2020 года режиссёра Джоша Транка.